Берендеево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Берендеево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Берендеево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Берендеево — село в Переславском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Берендеево — железнодорожная станция Александровского направления Северной железной дороги в Ярославской области.

Археологические комплексы 
 Берендеево — археологический комплекс в Ярославской области.
 Берендеево 3 — мезолитическая стоянка археологического комплекса в Ярославской области.

См. также 
 Берендеево болото
 Берендеева
 Берендеевы Поляны